«Триумф смерти» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в период с 1561 по 1563 год.

Картина представляет собой панораму выжженной бесплодной земли, на которой армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть, подвергая мирных жителей всевозможным пыткам. Обречённые в страхе разбегаются, кто-то пытается дать отпор, а кто-то просто играет на лютне, предпочитая не замечать происходящее. Скелет в центре картины верхом на коне яростно косит людей огромной косой, и обезумевший люд беспорядочной толпой стремится в убежище, которое оказывается огромной ловушкой в форме гроба. Все без разбора — от крестьянина до короля — становятся жертвами торжествующей смерти. Мир гибнет под похоронный бой колоколов, раскачиваемых скелетами в верхнем левом углу картины.

Изобилие элементов на картине отражает многие аспекты повседневной жизни XVI столетия — от деталей одежды до популярных развлечений, таких как игральные карты и нарды. Брейгель изобразил различные музыкальные инструменты, старинные механические часы, сцену охоты и похоронный обряд, а также разнообразные казни — колесование, повешение, обезглавливание, и даже утопление с привязанным к шее жёрновом.

В «Триумфе смерти» Брейгель соединил две разные изобразительные традиции — привычную для него гравюру Северного Возрождения на тему Пляски смерти и итальянскую концепцию Триумфа смерти, которую он мог видеть на фресках Палаццо Склафани в Палермо и кладбище Кампо-Санто в Пизе.

Большинство искусствоведов сходятся во мнении, что в «Триумфе смерти», как и в других работах схожей тематики — «Безумной Грете» и «Падении мятежных ангелов» Брейгель выразил общественные настроения тревоги и неопределённости, царившие в суровой атмосфере Испанских Нидерландов накануне Нидерландской революции.

История картины прослеживается до 1614 года, когда она впервые достоверно упоминается в описи имущества Филипса ван Валкениссе из Антверпена. К 1745 году, сменив нескольких владельцев, картина оказывается в собственности Изабеллы Фарнезе. До 1827 года она остаётся во дворце Ла-Гранха, после чего передаётся в музей Прадо, где и хранится по сей день.

Примечания

Ссылки 
 

Картины Питера Брейгеля Старшего
Картины из собрания музея Прадо
Картины 1562 года
Аллегорические картины
Смерть в искусстве и культуре